Educanet² était la principale plate-forme pédagogique suisse. Plus de 90 % des écoles suisses utilisaient cette plate-forme pour répondre à leurs besoins pédagogiques ou administratifs. Educanet² utilisait la plate-forme WebWeaver développée par DigiOnline GmbH, une entreprise basée à Cologne (Allemagne). Elle a été fermée le 31.12.2020.

Historique

Gestion des établissements vituels 
La gestion des comptes sur Educanet² est fortement décentralisée : chaque établissement scolaire peut demander de créer un établissement virtuel. L'école est ensuite responsable de l'administration de l'ensemble des comptes « élève » et « professeur » rattachés à l'établissement. Les établissements scolaires choisissent quels services vont être activés pour les différentes catégories d'utilisateurs. Ces choix peuvent aussi être différents pour chaque classe ou chaque groupe défini dans l'école.

Services proposés 
Les services suivants sont disponibles, et peuvent être activés ou non suivant le choix des établissements scolaires :

Les services disponibles dans l'espace institutionnel sont partagés par l'ensemble des membres d'un regroupement : école, classe ou groupe. Un ou plusieurs utilisateurs sont désignés comme modérateurs pour chaque classe et chaque groupe.

Voir aussi

Liens internes 
 Learning management system

Liens externes 
 www.educanet2.ch, portail d'entrée de Educanet²
 www.educa.ch, serveur suisse de l'éducation
 

Plate-forme pédagogique
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
Enseignement en Suisse